Gauenstein bezeichnet folgende Orte:

Kapuzinerkloster Gauenstein, Vorarlberg: Außenstelle des Kapuzinerklosters Feldkirch zu Schruns.
Auenstein, Ortschaft im Schweizer Kanton Aargau.
Schloss Auenstein, Felsenburg bei Auenstein AG.